Mecze grupy E drugiej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy AVC rozegrane zostały w dniach od 9 do 11 czerwca 2009 roku w Nakhon Pathom w Tajlandii.

W grupie E znalazły się cztery drużyn - Bangladesz, Indonezja, Katar i Tajlandia.

Awans do trzeciej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Tajlandia.

Tabela 
Grupa E

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Mecze

Katar – Indonezja 
Wtorek, 9 czerwca 2009
14:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: 1450

 I sędzia: ?
 II sędzia: ?
 Czas trwania meczu: 96 minut

Tajlandia – Bangladesz 
Wtorek, 9 czerwca 2009
16:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: 1200

 I sędzia: ?
 II sędzia: ?
 Czas trwania meczu: 62 minuty

Bangladesz – Indonezja 
Środa, 10 czerwca 2009
14:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: 500

 I sędzia: Ahmed al-Sheebani (Katar)
 II sędzia: K. Albalooshi (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
 Czas trwania meczu: 64 minuty

Tajlandia – Katar 
Środa, 10 czerwca 2009
16:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: 800

 I sędzia: Trần Việt Cường (Wietnam)
 II sędzia: Yaman Hoeriman (Indonezja)
 Czas trwania meczu: 107 minut

Katar – Bangladesz 
Czwartek, 11 czerwca 2009
14:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: 400

 I sędzia: Yaman Noeriman (Indonezja)
 II sędzia: B. Prasertsak (Tajlandia)
 Czas trwania meczu: 70 minut

Indonezja – Tajlandia 
Czwartek, 11 czerwca 2009
16:00 (UTC+7) - Nakhon Pathom Sport Center, Nakhon Pathom - Widzów: ?

 I sędzia: ?
 II sędzia: ?
 Czas trwania meczu: ?

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie E drugiej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Bangladesz 
Trener: Md. Yad AliAsystent: Fazla Rabbi

Indonezja 
Trener:  Qiujiang LiAsystent: Ibarsjah Djanu Tjahjono

Katar 
Trener:  Igor ArbutinaAsystent:  Dragan Popović

Tajlandia 
Trener: Monchai SupajirakulAsystent: Manapornchai Khjhornsak

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010